Факкини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1988) — итальянский велосипедист.
  (1788—1852) — итальянский натуралист.
 Факкини, Элиас (1839—1900) — святой Римско-Католической Церкви, священник, член монашеского ордена францисканцев, мученик.